Grether ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Grether (1803–1890), Fabrikant
 Esther Grether (* 1936), Schweizer Unternehmerin und Kunstsammlerin
 Johann Josef Grether (1840–1910), Bürgermeister von Lörrach
 Johann Karl Grether (1808–1887), deutscher Bürgermeister und Historiker
 Kerstin Grether (* 1975), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Musikerin
 Nicole Grether (* 1974), deutsche Badmintonspielerin
 Oskar Grether (1902–1949), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Sarah Nevada Grether (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin, Choreographin und Tänzerin
 Sandra Grether (* 1975), deutsche Journalistin und Musikerin
 Simon Grether (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Thomas Grether (* 1965), deutscher Fußballspieler

Grether ist der Name des Unternehmens
 Grether & Cie., ehemalige Maschinenfabrik in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Greter
 Gräter